Высо́кий Атла́с (, Атлас-эль-Кебир, , Adrar n Dern) — горный хребет в составе гор Атлас, расположен на западе Северной Африки, на территории Марокко. Хребет тянется от побережья Атлантического океана (мыс Гир) до границы с Алжиром на востоке. Длина хребта составляет около 700 км.

Хребет является местом известных палеонтологических раскопок, в результате которых были найдены кости неизвестного ранее предка динозавров, атлазавра, который жил на территории Марокко 180 млн лет назад.

Высокий Атлас формирует бассейн множества речных систем. Большинство рек, не пересыхающих летом, текут в северном направлении, давая возможность людям селиться вдоль них. Несколько вади и сезонных рек оканчиваются в пустынных районах к югу и востоку от хребта. Река Дадес, приток Драа, и река Тодга прорезают в хребте красивейшие ущелья — Дадес и Тодга.

Описание хребта

Западная часть 
На западе хребет состоит преимущественно из известняковых плато, которые окружают центральный гранитный массив, в который входит высочайшая вершина хребта и всего Атласа — гора Тубкаль (4165 м). В южном направлении и к Атлантическому океану хребет резко обрывается, переходя в побережье и хребет Антиатлас. На север, в направлении к Марракешу, склоны хребта более пологи. Эта часть хребта самая древняя, была образована в юрский и меловой периоды. Массивы разделены глубокими эрозийными долинами.

В районе горы Тубкаль организован одноимённый национальный парк, созданный в 1942 году.

Центральная часть 
Похожий на колорадские плато и каньоны ландшафт простирается от Азилаля до Варзазата. Горные равнины располагаются на высотах 2500 м, а несколько пиков превышают 4000 м. Самая высокая гора этого района — Игиль-Мгун (4068 м)

Восточная часть 
Восточная часть хребта по высоте гораздо ниже (до 1500 м) и состоит из коротких мергелисто-известняковых горных гряд, разделённых между собой депрессиями. С плато этой части хребта берёт начало река Мулуя. Самая высокая точка — гора Аяши (3747 м). Высота хребта к востоку спадает, и ландшафт приобретает пустынный характер.

Климат и флора 
Хребет является границей климатических регионов, отгораживая побережье с его средиземноморским климатом от температурных воздействий Сахары, которые особенно интенсивны в летний период. Это обуславливает сильный перепад температур вдоль хребта. Верхняя часть гор зимой покрыта снежным покровом, благодаря чему возможны занятия зимними видами спорта. Снег не тает до конца весны, особенно с северной стороны хребта.

Высокий Атлас формирует дождевую тень, поэтому северо-западные наветренные склоны гор, обращённые к океану, имеют гораздо больше осадков, чем юго-восточные. На этих влажных склонах до высоты 1500 м произрастают леса из вечнозелёных жестколистных оливкового и рожкового деревьев, олеандра с примесью сандарака, до 1800 м — из каменного дуба, алеппской сосны, атласского кедра, ягодного тиса, а до 3000 м — заросли можжевельников, выше — остепнённые луга. Более сухие южные и восточные склоны покрыты зарослями берберской «туи» (сандарака) и можжевельника.

Примечания

Ссылки 
 

Горные хребты Марокко